Sezon 1995/1996 był 3. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytułu nie obroniła drużyna Wardar Skopje. Nowym mistrzem Macedonii został zespół Siłeks Kratowo.

Tabela końcowa

Król strzelców 
20 goli – Zoran Boškovski (Siłeks Kratowo)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Bibliografia 
 FFM – Macedoński Związek Piłki Nożnej 

1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej